Lauseberg heißen die folgenden Erhebungen:
 Lauseberg (Hannover) (141,0 m) bei Hannover, Niedersachsen
 Lauseberg (Velsdorf) (90,5 m) bei Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Lauseberg (Wildau) (72 m) bei Wildau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
Siehe auch:
 Lausberg
 Lausberge